Babadźi (Czcigodny ojciec, ang. Babaji) – tytuł nadawany przez zwolenników hinduistycznym lub sikhijskim świętym. Termin ten wyraża szacunek i czułość, z jakimi człowiek zwraca się do osoby świętego.

Przykłady użycia

Hinduistyczni guru 
 Mahawatar Babadźi – jogin opisany jako awatara przez Paramahansę Joganandę w jego książce "Autobiografia jogina"
 Ananta Das Babadźi – przywódca religijny tradycji gaudija wisznuickiej
 Gaurakisora dasa Babadźi – mistrz duchowy tradycji gaudija wisznuickiej
 Haidakhan Babadźi – indyjski hinduistyczny nauczyciel duchowy
 Hariakhan Baba – hinduistyczny święty, który się pojawiał w Himalajach
 Dźagannatha dasa Babadźi – nauczyciel duchowy tradycji gaudija wisznuizmu
 Babadźi Śri Śraddha Nathdźi Maharadż

Zobacz też
Baba
Dźi (tytuł)

Przypisy 

Święci hinduscy
Hinduistyczne funkcje i tytuły